Das Sweater Shop International Open 1995 war ein Snooker-Turnier der Saison 1994/95, das vom 13. bis 19. Februar im Bournemouth International Centre ausgetragen wurde. Nach schwierigen Jahren für das Turnier hatte sich mit der südenglischen Küstenstadt Bournemouth wieder ein Austragungsort etabliert und mit dem Textileinzelhändler Sweater Shop auch wieder ein Sponsor gefunden.

Titelverteidiger John Parrott verlor im Halbfinale gegen John Higgins. Der Schotte traf im Endspiel auf den Weltranglistenzweiten Steve Davis, der das Turnier schon sechsmal gewonnen hatte und zum achten Mal im Finale stand. Es gewann aber die Nummer 51 der Weltrangliste mit 9:5. Für Higgins war es bereits der dritte Turniersieg in seiner Durchbruchsaison.

Hauptturnier 
Nachdem der Turniermodus sich in der Turniergeschichte immer wieder mal geändert hatte, blieb er diesmal gleich. Die Top 32 der Weltrangliste waren für die Auftaktrunde gesetzt, 32 Spieler, die aus der Qualifikation hervorgegangen waren, wurden ihnen für die erste Runde zugelost. Bei 500 gemeldeten Spielern mussten 6 Qualifikationsrunden gespielt werden.

kl. = kampflos

Finale

Quellen 

1995
Snookerveranstaltung 1995
Billardturnier in Bournemouth